Managua – stolica Nikaragui
 Managua – jezioro w Nikaragui
 Managua – departament Nikaragui